Název Kralovice má více sídel
 Kralovice – město v okrese Plzeň-sever
 Kralovice (Nebahovy) – vesnice v obci Nebahovy v okrese Prachatice
 Dolní Kralovice – obec v okrese Benešov, v letech 1968–1975 přemístěná
 Horní Kralovice – zaniklé městečko v okrese Benešov
 Královice - u Uhříněvsi, část Prahy, s tvrzí Královice
 Kralovice - (Kralovičky) zaniklá obec u Dřetovic, okres Kladno, dnes jen Kostel svatého Václava (Dřetovice)
 Královice - u Slaného, okres Kladno

Související články 
 Královice